Сан-Жуан-Батишта () — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Сантарен. Является составной частью муниципалитета Энтронкаменту. По старому административному делению входил в провинцию Рибатежу. Входит в экономико-статистический субрегион Медиу-Тежу, который входит в Центральный регион.

Районы округа Сантарен